La mia generazione –  film diretto da Wilma Labate, del 1996
 La mia generazione –  singolo di Dargen D'Amico, del 2015
 La mia generazione –  album di Mauro Ermanno Giovanardi, del 2017